Albert Thurn und Taxis-i herceg (1867–1952), Thurn und Taxis 8. hercege
 Albert Thurn und Taxis-i herceg (1983), Thurn und Taxis 12. hercege, előbbinek a dédunokája, vállalkozó és autóversenyző